

Geografia 
 Lié – fiume della Bretagna
 Plœuc-sur-Lié – comune della Côtes-d'Armor

Sigle 
 Long Island Expressway – Interstate 495, autostrada statunitense

Astronomia 
 26955 Lie – asteroide della fascia principale

Cinema 
 L.I.E. – film statunitense del 2001

Codici 
 LIE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Libenge
 LIE – codice vettore ICAO di Al-Dawood Air
 lie – codice ISO 639-3 della lingua likila
 LIE – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Liechtenstein

Matematica 
 Algebra di Lie – struttura algebrica
 Gruppo di Lie – gruppo munito di una struttura di varietà differenziabile
 Sophus Lie – matematico norvegese

Musica 
 Lie: The Love & Terror Cult – album di Charles Manson del 1970
 Lie – singolo dei Dream Theater del 1994
 Lie – singolo dei Black Light Burns del 2007
 Lie – singolo dei Lukas Graham del 2019

Persone 
 Jonas Lie (1833-1908) – scrittore norvegese

Altro 
 Trygve Lie – politico norvegese

Altri progetti